Talbotia (planten), een geslacht van planten uit de familie van de Velloziaceae
Talbotia (vlinders), een geslacht van vlinders uit de familie van de witjes